Валя-Лунге () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Валя-Лунге () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Валя-Лунге.
 Валя-Лунге () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Валя-Лунге () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Холбока.
 Валя-Лунге () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Віндерей.
 Валя-Лунге () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Ілія.
 Валя-Лунге () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стенешть.
 Валя-Лунге () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Залха.
 Валя-Лунге () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Дирлос.